9T peut faire référence à :